Arsace est un nom propre qui peut désigner :
 , fondateur de la dynastie des Arsacides (v. 247-211 av. J.-C.) ;
 , également connu sous le nom d' (v. 211-191 av. J.-C.) ;
 Arsace Nicéphore () ;
 Arsace Dikaïos Philhellène () ;
 , roi d'Arménie ayant régné en 34/35 ;
 , roi d'Arménie ayant régné de 350 à 367 ;
 , roi d'Arménie ayant régné de 384 à 390 ;
 Arsace de Nicomédie († vers 358), ermite à Nicomédie ; saint des Églises chrétiennes, célébré le 16 août par l'Église catholique romaine.

Références 

Homonymie dynastique